Freller ist der Familienname der folgenden Personen:

 Birgit Freller (* 1985), deutsche Reporterin, Fernsehjournalistin und Künstlerin
 Karl Freller (* 1956), deutscher Politiker 
 Thomas Freller (* 1964), deutscher Historiker, Publizist und Hochschullehrer